Hyttgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyttgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (7,05 ha)
Hyttgölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn